Auerhahn steht für
 das männliche Auerhuhn
 einen Weiler an der Alten Harzstraße
 die Gaststätte Zum Auerhahn in Wernigerode
 ein Wappentier in der Heraldik, siehe Auerhahn (Wappentier)
Siehe auch:
 Auerhahnteich
 Auerhahn-Brauerei